Cluster (opeenhoping, groep, tros) heeft verschillende betekenissen:

 Cluster (bestandssysteem), eenheid waarin de ruimte op een geheugenmodule wordt toegekend
 Cluster (economie)
 Cluster (fysica), een kleine groep atomen of moleculen
 Cluster (mineralogie)
 Cluster (muziek)
 Cluster (statistiek), zie ook:
 Clusteranalyse
 Cluster-satellieten
 Clusterchemie
 Computercluster, reeks computers
 Gencluster
 Een groep van sterren, zie sterrenhoop
 Een grote groep van sterrenstelsels, zie cluster (astronomie), supercluster
 In de fonetiek: een opeenhoping van medeklinkers, zie medeklinkercluster
 cluster (onderwijs), een verzameling van vakken die tot één groep of cluster behoren
 Een clusterbom is een door een vliegtuig afgeworpen bom, een granaat of een raket die tot ongeveer 200 kleine bommen produceert.

Daarnaast kan Cluster ook slaan op een van volgende:
 Cluster (band), een Duitse krautrock-groep uit de jaren 70, een voorloper van de ambient-muziek
 Cluster (hop), een hopvariëteit